Suproliga je međunarodno klupsko košarkaško natjecanje pod okriljem FIBA-e koje se održavalo samo u sezoni 2000./01., pored Eurolige. Sudjelovalo je dvadeset momčadi podijeljenih u dvije skupine po 10. Prvih 8 iz svake išlo je u osminu završnice, nakon čega su se igrale četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica. Hrvatski predstavnik Osiguranje Split ispao je u četvrtzavršnici od Efes Pilsena. Završni turnir održan je u Parizu od 11. do 13. svibnja 2001. Poredak: Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Efes Pilsen, CSKA Moskva ().

Rezultati i ljestvice

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Doigravanje 
Osmina finala i četvrzavršnica igrane na dvije pobjede (best-of-three), te završni Final Four turnir.

Final Four 
Igran u Parizu 11. – 13. svibnja 2001.

Izvori 
 Linguasport.com Suproliga 2000./01.

2000-01 Suproliga